Historia (beeldende kunst), een begrip uit voornamelijk de schilderkunst, geïntroduceerd door Leon Battista Alberti. 
 Historia (studentenvereniging), een studentenvereniging uit Leuven.
 Historia (tijdschrift), een populair-wetenschappelijk tijdschrift over geschiedenis.
 Historia, een uitgeverij die later opging in Artis-Historia.